Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Jelena Dokić 6-3, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Lindsay Davenport (finale)
 Jelena Dokić (campionessa)

 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2001